

Avec le verbe payer

Sémantique 
 Payer en monnaie de singe, une expression française évoquant un paiement illusoire  ;
 la Propension à payer (traduction de l'anglais Willingness to pay), un concept de théorie du consommateur désignant
 Injonction de payer en procédure civile française ;
 Charge à payer, un passif certain.

Titres 

 
 Le Prix à payer (Set It Off), un thriller dramatique sorti en 1996 réalisé par F. Gary Gray ;
 Le Prix à payer, un film français de 2007 réalisé par Alexandra Leclère ;
 Le Prix à payer (The High Cost of Living), un film canadien réalisé par Deborah Chow en 2010 ;
 Le Prix à payer, le 19 épisode de la saison 3 de Angel ;
 Bébé veut payer ses dettes, un film muet français réalisé par Louis Feuillade et sorti en 1912 ;
 Faut pas payer ! (titre original italien: Non si paga, non si paga!), une pièce de théâtre de Dario Fo ;
 Homer va le payer est le  de la saison 14 de la série télévisée d'animation Les Simpson.

Patronyme 

 Friedrich von Payer, (1847 Tübingen - 1931 Stuttgart), homme politique allemand ;
 Helge Payer (* 1979, Wels), un footballeur autrichien ;
 Jean-Baptiste Payer, (1818 Asfeld - 1860 Paris), un botaniste français ;
 Julius von Payer (1841 Schönau - 1915 Bled), un alpiniste et peintre austro-hongrois ayant découvert l'archipel François-Joseph ;
 Rudolf Payer-Thurn, directeur de la Bibliothèque des Fidéicommis de Vienne ;
 Serge Payer (* 1979, Rockland, Ontario au Canada), un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 
Patronyme austro-bavarois